Ива́н Заболо́тный:
 Заболотный, Иван Васильевич (1899—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Заболотный, Иван Кириллович (1868—1912) — русский адвокат, член I Государственной думы от Подольской губернии; брат Д. К. Заболотного.
 Заболотный, Иван Николаевич (1916—1942) — военный лётчик, старший лейтенант, Герой Советского Союза.